James Wilby (acteur), Brits acteur
 James Wilby (zwemmer), Brits zwemmer